Verfassungsmedaille bezeichnet:

Verfassungsmedaille (Baden-Württemberg)
Bayerische Verfassungsmedaille
Verfassungsmedaille (Rheinland-Pfalz)
Sächsische Verfassungsmedaille